Фамилија Наваро има више значења:

 Фамилија Наваро (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Наваро (Тихуана), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику